Maristela de Paula Andrade (São Paulo, 1956),  é uma antropóloga brasileira.

Vida 
Possui graduação em História (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade de São Paulo (1972); mestrado em Ciências Sociais (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (1981) e doutorado em Ciências Humanas (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (1990). Realizou um pós doutorado na UAB, em Barcelona, em 1999.

É  professora da Universidade Federal do Maranhão, no Departamento de Sociologia e Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na mesma Universidade . É autora de obras sobre campesinato e territórios de uso comum, terras de preto e terras de santo, trabalhando com pesquisas sobre terras de preto no município de Alcântara, MA, em localidades atingidas pelo Centro de Lançamento de Alcântara, atualmente pesquisando em Mamuna. Na coordenação do Grupo de Estudos Rurais e Urbanos, também conhecido pela sigla GERUR, da Universidade Federal do Maranhão, tem recentemente desenvolvido projetos em áreas rurais do interior do Maranhão.

Esteve ligada a ONGs e a entidades confessionais, em São Paulo nos anos 1960 e 1970 e, no Maranhão nos anos 1970 e 1980.

Cidadã maranhense por título concedido pela Assembleia Legislativa.

Realizações
Em 2006 organizou dois títulos. O primeiro, intitulado Fome de farinha: deslocamento compulsório e insegurança alimentar em Alcântara, foi publicado pela Editora da Universidade Federal do Maranhão e organizado juntamente com Benedito Souza Filho. O segundo, foi organizado em conjunto a Benedito Souza Filho, Ednalva Maciel Neves e Horácio Antunes de Sant'Ana Júnior, intitulado Alta tensão: conflitos, representações e dinâmicas de uso e ocupação de faixas de servidão de linhas de transmissão da Eletronorte, fruto de um projeto de pesquisa submetido e aprovado pela Regional da Eletronorte em São Luís, no Maranhão. Também publicado pela EDUFMA

Em 2007 organizou, juntamente com Benedito Souza Filho, a Coleção Antropologia e Campesinato no Maranhão, que já publicou três volumes pela Editora da Universidade Federal do Maranhão. A coleção propõe trazer ao público trabalhos de relevante interesse para o estudo do campesinato livre comunal no interior do Maranhão, os quais são amplamente citados por qualquer pesquisador ou estudante do campesinato no estado, mas que se encontravam em formato de circulação interna. Visa assim preencher uma lacuna histórica na antropologia do e sobre o Maranhão.

Escritos

Livros e Coletâneas 

 A Dois Graus do Equador: o Estado brasileiro contra os quilombolas de Alcântara. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2020. 
 GAS FUMAÇA E ZOADA - laudo antropológico sobre impactos das usinas termoelétricas do Complexo Parnaíba para populações tradicionais. 1a. ed. São Luís: Editora da UFMA/ABA Publicações, 2017.
 Os Herdeiros de Zeferino - perícia antropológica em processo de regularização de território quilombola. 1ª. ed. São Luís: UFMA, 2013.
 Fronteiras - a expansão camponesa na Pré Amazônia Maranhense. 1ª. ed. São Luís: EDUFMA, 2009.
 Os Gaúchos Descobrem o Brasil - projetos agropecuários contra a agricultura camponesa. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2008.
 Terra de Índio - identidade étnica e conflito em terras de uso comum. 2. ed. São Luís: EDUFMA, 2008.
 TODO ANO TEM - as festas na estrutura social camponesa. 1ª. ed. Sao Luis: EDUFMA, 2007.
 O Pão da Terra - propriedade comunal e campesinato livre na Baixada Ocidental Maranhense. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2007.
 Olhar Crítico sobre Participação e Cidadania: a construção de uma governança democrática e participativa a partir do local. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular/Action Aid, 2007.
 FOME DE FARINHA - deslocamento compulsório e insegurança alimentar em Alcântara. 1ª. ed. São Luís: EDUFMA, 2006.
 ALTA TENSÃO - conflitos, representações e dinâmicas de ocupação de faixas de servidão de linhas de transmissão da Eletronorte. 1ª. ed. São Luís: EDUFMA, 2006.

Referências 

Antropólogos de São Paulo
Pesquisadores do Brasil
Professores da Universidade Federal do Maranhão
Naturais da cidade de São Paulo
Nascidos em 1956
Antropólogas
Historiadores do estado de São Paulo
Alunos da Universidade de São Paulo